Нестере́нко: — українське прізвище, від імені Нестор.

 Нестеренко Андрій — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Нестеренко Андрій В'ячеславович (1993—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Нестеренко Борис Олексійович (1938—2003) — український фізик.
 Нестеренко Вадим Анатолійович (*1963) — радянський та український футболіст, та український футбольний арбітр.
 Нестеренко Валерій Олександрович (*1950) — український графік, педагог.
 Нестеренко Василь — український композитор, заслужений працівник культури України.
 Нестеренко Василь Борисович (1934—2008) — український та білоруський вчений-ядерний енергетик.
 Нестеренко Василь Павлович (1943—1998) — голова Київської міської ради народних депутатів у 1992 — 1994 рр., доктор економічних наук, професор.
 Нестеренко Володимир Михайлович (псевдонім Дальський; 1912—1998) — український актор.
 Нестеренко Володимир Павлович (1926—2009) — український актор.
 Нестеренко Віктор Олександрович (1935) — радянський та український спортивний журналіст і телерадіокоментатор.
 Нестеренко В'ячеслав Миколайович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нестеренко Ганна Дмитрівна (1924—2014) — український педагог, Герой Соціалістичної Праці.
 Нестеренко Данило Потапович (1918—1954) — Герой Радянського Союзу.
 Нестеренко Дмитро Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Нестеренко Дмитро Петрович — майор служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність».
 Нестеренко Ерік (1933-2022) — канадський хокеїст.
 Нестеренко Євген Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нестеренко Євген Євгенович (1938—2021) — радянський оперний співак.
 Нестеренко Ігор Сергійович (* 1961) — український композитор, звукорежисер.
 Нестеренко Катерина Іванівна (* 1994) — українська легкоатлетка, дружина Микити Нестеренка.
 Нестеренко Кирило Олександрович (* 1994) — український спортсмен, громадський діяч, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Нестеренко Максим — сотник корсунський (1648), сподвижник Богдана Хмельницького.
 Нестеренко Максим Сергійович (* 1995) — український футболіст.
 Нестеренко Микита Валентинович (* 1991) — український легкоатлет.
 Нестеренко Микола Васильович ( 1926) — український живописець.
 Нестеренко Оксана Миколаївна — солістка-вокалістка Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України, народна артистка України
 Нестеренко Оксана Сергіївна — молодший сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Нестеренко Олександр Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нестеренко Олексій Григорович — український журналіст, головний редактор газети «Носівські вісті», заслужений журналіст України.
 Нестеренко Олексій Костянтинович (1911—1942) — український радянський живописець.
 Нестеренко Олексій Олексійович (1904—1997) — український, радянський економіст, член-кореспондент НАНУ (1958).
 Нестеренко Павло Антонович (1912—1981) — Герой Радянського Союзу.
 Нестеренко-Ланько Петро Валерійович (20 квітня 1983, Львів — 23 листопада 2020, Бартатів) — відомий львівський дизайнер, засновник та куратор львівського тижня моди «Lviv Fashion Week» (2008—2014).
 Нестеренко Роман Григорович (* 1977) — казахський та український футболіст, воротар.
 Нестеренко Сергій Іванович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нестеренко Юрій Леонідович ( 1972) — російський письменник і поет.
 Нестеренко Юрій Григорович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко